Cerekvice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Cerekvice nad Bystřicí, Gemeinde im Okres Jičín
Cerekvice nad Loučnou, Gemeinde im Okres Svitavy